Simpson Township désigne les townships suivants :

Canada 
 Simpson Township, dans le district d'Algoma en Ontario.

États-Unis 
 Simpson Township du comté de Grant en Arkansas.
 Simpson Township du comté de Lincoln au Missouri. (inactif)
 Simpson Township du comté de Dewey en Oklahoma.
 Simpson Township du comté de McIntosh en Oklahoma.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships